A rumináció szó az alábbiakat jelentheti:
 Rumináció (pszichológia) - Ismétlődő, passzív gondolkodási mód.
 Kérődzés - Kérődző állatok táplálkozási módja.